Niako est le nom :
 d'une commune guinéenne : Niako ;
 d'une commune burkinabé : Niako.

Patronymie 
 Lea Niako (1908-??), actrice et danseuse allemande.

Homonymie de toponyme